Ecks ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Ecks (1884–nach 1956), deutscher Politiker und Agent der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD)
 Heidi Ecks (* 1965), deutsche Schauspielerin

Ecks bezeichnet
 A. Wilh. Ecks, Buchdruckerei und Ansichtskartenverlag in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Hannover